Лащёновский, вариант записи Лащеновский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Комсомольского сельского поселения. Население  чел. (), 56 % (2002) из них — казахи .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 22 декабря 2004 года № 975-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Новониколаевского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Комсомольского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона, в степной зоне, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины. Два пруда.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 5 человек мужчин — 3, женщин — 2 (60,0 и 40,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
казахи составляли 56 %, русские 42 % из общей численности населения в 66 чел..

Инфраструктура 
Было развитое сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Транспорт 

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Новониколаевского района (Волгоградская область)